Colldejou kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Colldejou (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Colldejou (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar